Telc steht für:
 Telč, Stadt in Tschechien
 (5894) Telč, Hauptgürtel-Asteroid
 Telc gGmbH

TELC steht für:
 Tamil Evangelical Lutheran Church, tamilische evangelisch-lutherische Kirche in Tamil Nadu, Südindien
 The European Language Certificates

Siehe auch:
 Telz
 Teltz
 Telcs
 Teltsch

Abkürzung